alpha-Österreich ist eine regelmäßige Sendung des Fernseh-Bildungskanals ARD alpha. Die Sendung ist eine Kooperation des Österreichischen Rundfunks (ORF) und des Bayerischen Rundfunks (BR).

Beschreibung 
Die Sendung wird im Auftrag des Bayerischen Rundfunks produziert und von der ORF-Hauptabteilung Generaldirektion/Planung realisiert. Die Sendezeit besteht etwa zu zwei Dritteln aus Archivproduktionen des ORF (beispielsweise Inside Brüssel, Science Talk und Denk mit Kultur) und zu einem Drittel aus Neuproduktionen für ARD alpha. Die Sendung wird in Zusammenarbeit mit den ORF-Landesstudios und den ORF-Fernsehhauptabteilungen Zeitgeschehen und Bildung, Kultur und Religion hergestellt. Auch das österreichische ORF-Kulturradio Ö1 ist an der Produktion beteiligt. Die Themen der Sendung kommen aus den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft, Gesellschaft, Philosophie und Religion. Die Sendereihe alpha-Österreich wird bereits seit dem 1. Juni 2000 auf dem Bildungskanal BR-alpha (seit 29. Juni 2014 umbenannt in ARD alpha) ausgestrahlt.

ARD alpha
ORF (Fernsehen)
Fernsehsendung (Deutschland)